En Pologne, Głuszyna peut désigner :

 Głuszyna, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Głuszyna, un village de la voïvodie de Mazovie,
 Głuszyna, un village de la voïvodie d'Opole,
 Głuszyna, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale.